Шкірпан — українське прізвище.

Відомі носії 
 Шкірпан Маркіян (1866—1941) — український церковний і громадський діяч у Бразилії (з 1902), священик-василіянин.
 Шкірпан-Збронцева Олена Романівна (1898—?) — українська радянська мистецтвознавиця.